Existen varios lugares denominados Plaza Constitución o Plaza de la Constitución:

América Central

Plaza de la Constitución (Guatemala)

América del Norte

Plaza de la Constitución (San Agustín)

Plaza de la Constitución (Ciudad de México)
 Plaza de la Constitución (Tlaxcala)
 Plaza de la Constitución (Querétaro)
 Plaza Constitución (Pachuca)

 América del Sur 
  
 Plaza de la Constitución (Buenos Aires)  
 Plaza de la Constitución, en Río de Janeiro, conocida como la plaza Tiradentes.

  
 Plaza de la Constitución (Chile)  
 Plaza de la Constitución (Bogotá), conocida también como Plaza de Bolívar  
 Plaza de la Constitución (Huancayo)  
 Plaza de la Constitución (Montevideo), conocida también como Plaza Matriz Plaza Constitución (Fray Bentos) Europa 
  
 Plaza de la Constitución (Albacete) Plaza de la Constitución (Ceuta) Plaza de la Constitución (Jaén) Plaza de la Constitución (Málaga) Plaza de la Constitución (San Sebastián) Plaza de la Constitución (Vigo) Plaza de la Constitución (Almería) Plaza de la Constitución (Getafe) (Madrid)
 Plaza de la Constitución (Fuenlabrada) (Madrid)
 Plaza de la Constitución (Parla) (Madrid)
 Plaza de la Constitución (Serradilla) (Cáceres)
 Plaza de la Constitución (Arganda del Rey) (Madrid)
 Plaza de la Constitución (Valdemoro) (Madrid)
 Plaza de la Constitución (Villanueva de Río Segura)  
 Plaza de la Constitución (Atenas) o Plaza Síntagma por su nombre en griego.

  
 Plaza de la Constitución (Florencia)  
 Plaza de la Constitución (Luxemburgo)  
 Plaza de la Constitución (Varsovia)  
 Plaza de la Constitución (Bucarest)  
 Plaza de la Constitución (Kiev)'''

Plazas